Chokheli est un nom propre géorgien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1971-), athlète géorgien de sambo et de judo ;
 Givi Chokheli (1937-) footballeur géorgien ;
  (1954–2007), écrivain, scénariste et réalisateur géorgien ;
  (1935-), chanteuse soviétique puis géorgienne de musique pop.

Patronyme géorgien